Chimurenga – rivista d'arte
 Chimurenga – genere musicale popolare originario dello Zimbabwe
 Chimurenga – termine della lingua africana shona, traducibile come "lotta rivoluzionaria", usato per riferirsi a una serie di insurrezioni antibritanniche nel Sud dell'Africa:
 Prima Chimurenga – altro nome con cui è nota la seconda guerra matabele
 Seconda Chimurenga – altro nome con cui è nota la guerra civile in Rhodesia